A A1 Team Alemanha é a equipe que representa a Alemanha na A1 Grand Prix. A equipe foi campeã da Temporada 2006/2007 da A1 Grand Prix com 128 pontos, e 35 pontos de diferença para equipe neozelandesa que foi vice-campeã.

Alemanha